Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa – osiedle mieszkaniowe w Łodzi
 Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa – osiedle mieszkaniowe w Szczecinie